Mom puede referirse a:

Mom, serie de televisión estadounidense.

Mom, película india de 2017.

Arturo S. Mom, director de cine argentino.

Mars Orbiter Mission (MOM), sonda espacial de la India.

Memory of Mankind (Memoria de la Humanidad en español), proyecto de preservación del conocimiento de la civilización humana.